Svantesson est un patronyme suédois, dérivé du prénom , notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Elisabeth Svantesson (née en 1967), femme politique suédoise ;
  (né 1993), joueur américain de soccer ;
  (né en 1944), linguiste suédois ;
  (né en 1933), nageur suédois ;
 Tobias Svantesson (né en 1963), joueur de tennis suédois.

Nom composé :

Par ordre chronologique
  (1543–1567), militaire et diplomate suédois ;
  (1546–1567), noble suédois, frère du précédent ;
  (1598–1638), homme d'État suédois ;
  (1621–1674), avocat suédois.

Notes et références